Велик жупан е титла, използвана на Балканите през Средновековието.

В България като велик жупан е описан един от приближените на Борис I през IX век. Веселин Бешевлиев изказва предположение, че българският велможа, носещ тази титла, е бил началник на всички жупани в пределите на България. Бешевлиев свързва появата на званието „велик жупан“ (в оригиналния словоред – „жупан велик“) с управлението на Омуртаг.

Титлата се използва от владетелите на Сърбия от XI век до 1217 година, когато Стефан Първовенчани се обявява за крал. През 20-те години на XX век велики жупани са управителите на административни области в Кралството на сърби, хървати и словенци.

Източници 

Титли
Първа българска държава
Сърбия през Средновековието